Veller ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Veller (* 1928), deutscher Badmintonspieler
 Pavel Veller (1903–1941) russischer Editor von Karl Marx Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie
 Willi Veller (1896–1941), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Feller